Svenska mästerskapet i fotboll 1920 vanns av Djurgårdens IF efter en finalseger mot IK Sleipner med 1-0 på Stockholms stadion den 24 oktober 1920. Detta var Djurgårdens IF:s fjärde SM-guld.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Kvalomgång 3

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Noter 

1920 i Sverige
Fotbollssäsongen 1920
1920